Браганса ():
 Браганса, Акино де (1924—1986) — мозамбикский общественно-политический деятель индийского происхождения; участник национально-освободительной борьбы на Мозамбике.
 Браганса, Руй (род. 1991) — португальский тхэквондист, чемпион Европы и Европейских игр, призёр чемпионата мира.

Населённые пункты 
 Браганса — округ в Португалии.
 В нём есть одноимённый муниципалитет.
 Его центр — город Браганса.
 Браганса-Паулиста — микрорегион в бразильском штате Сан-Паулу.
 В него входит муниципалитет Браганса-Паулиста
 Браганса — муниципалитет в бразильском штате Пара.
 Браганса — средневековый замок во фрегезии Санта-Мария города Браганса округа Браганса Португалии.

Другое 
 Браганса — герцогская и королевская португальская династия.